Unter Strömungsgleichrichter versteht man
 Strömungsgleichrichter (Aerodynamik)
 Strömungsgleichrichter (Fluidik)